Сезон 1994 года стал для ФК «Спартак» Москва третьим в чемпионатах России.

Перед началом сезона клуб покинули Станислав Черчесов, Дмитрий Радченко и Дмитрий Попов. После чемпионата мира в США ушли Валерий Карпин, Игорь Ледяхов и Владимир Бесчастных. В команду из московского «Локомотива» перешёл Дмитрий Аленичев. Обновился и тренерский штаб «Спартака», Александр Тарханов возглавил ЦСКА, а вторыми тренерами команды стали Георгий Ярцев и Вячеслав Грозный.

Начали сезон 1994 красно-белые с выигрыша Кубка Содружества, а завершили победой в чемпионате России. В групповом турнире Лиге чемпионов 1994/95 спартаковцы заняли 3-е место и не прошли в следующий круг.

В чемпионате России «Спартак» проиграл лишь однажды — в 13-м туре во Владикавказе против местного «Спартака» (0:1). Чемпионство команда Романцева оформила за три тура до финиша. Случилось это после того, как ближайший конкурент московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом», а на следующий день спартаковцы забили в ворота «Жемчужины» пять мячей. Красно-белые забили больше всех (73), пропустили — меньше (21).

В полуфинале Кубка России 1993/94 красно-белых ждало московское «Динамо», которое возглавлял Константин Бесков. Игра началась с удаления на 4-й минуте Владислава Тернавского за фол «последней надежды», а затем на 39-й минуте Бесчастных добил мяч в ворота после того, как Ледяхов угодил в штангу. В финале «Спартаку» довелось встретиться с ЦСКА. В первые 12 минут спартаковцы забили два мяча, однако армейцам удалось отыграться, основное и дополнительное время не выявило победителя. В серии послематчевых пенальти Гинтарас Стауче парировал удары Бушманова и Куприянова, а победный удар нанёс Аленичев.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1994

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1993/94 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1994 году. О сыгранных матчах в 1993 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1993.

Кубок России 1994/95 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1994 году. О сыгранных матчах в 1995 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1995.

Лига чемпионов 1993/94

Итоговая таблица

Групповой этап 
 Учитываются матчи сыгранные только в 1994 году. О сыгранных матчах в 1993 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1993.

Лига чемпионов 1994/95

Итоговая таблица

Групповой этап

Чемпионат России 1994 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1994 года выступал в Третьей лиге, 3-й зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Goldt Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 8 минут

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

VIII Ratsherrn Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут, пенальти исполнялись с 9 метров.

Групповой этап

Плей-офф

Innsbruck-Tirol Turnier 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут, финал — два тайма по 15 минут

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

XXIII 100,6 Pokal 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут

Предварительные игры

Турнирная таблица

Турнир на призы ЦСКА

Результаты матчей

Итоговая таблица

Кубок чемпионов Содружества 1994

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Турнир памяти Л. И. Яшина 

Регламент турнира: каждый сыграл с каждым один тайм по круговой системе. Победитель определялся по количеству набранных очков.

Результаты матчей 

 Примечание: в составе московских клубов выступали игроки из других команд.

Турнирная таблица

Прощальный матч Фёдора Черенкова 
 Матч продолжался 87 минут (42+45).

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1993/94 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1994/95 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1993/94 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1994/95 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1993/94 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1994/95 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1993/94 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1994/95 на сайте Fc-dynamo.ru

1994
Спартак Москва
1994
Чемпионат России по футболу 1994